Antonio González Ruiz (1711-1788) peintre espagnol ;
 Antonio González Velázquez (1723-1793), peintre espagnol ;
 Antonio González y González (1792-1876), militaire et homme politique espagnol ;
 Antonio José González Zumárraga (1925-2008), cardinal équatorien ;
 Antonio González Torres (1955-), homme politique espagnol.